Heuberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Heuberger (1942–2011), deutscher Ingenieur und Physiker
 August Heuberger (1873–1960), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Christian Heuberger (* 1984), deutscher Handballspieler
 Georg Heuberger (1946–2010), deutscher Judaist
 Edmund Heuberger (1883–1962), schweizerischer Theaterschauspieler, Filmarchitekt, Drehbuchautor und Regisseur beim deutschen Film
 Felix Heuberger (1888–1968), österreichischer Maler und Ingenieur
 Hans Karl Heuberger (1790–1883), preußischer Land- und Regierungsrat

 Ivo Heuberger (* 1976), Schweizer Tennisspieler
 Martin Heuberger (* 1964), deutscher Handballspieler und -trainer
 Michael Heuberger (1946–2022), deutscher Sportfotograf
 Moritz Heuberger (* 1991), deutscher Politiker (Grüne Jugend)
 Rachel Heuberger (* 1951), deutsche Bibliothekarin und Historikerin
 Rami Heuberger (* 1963), israelischer Schauspieler
 Richard Heuberger der Ältere (1850–1914), österreichischer Komponist
 Richard Heuberger der Jüngere (1884–1968), österreichischer Historiker
 Robert Heuberger (1922–2021), Schweizer Immobilienunternehmer, Mäzen und Autor
 Xaver Heuberger (1791–1862?), deutscher Maler 

Heuberger bezeichnet:
 (82232) Heuberger, einen Asteroiden